Dan Constantinescu se poate referi la una dintre următoarele persoane:
Dan Constantinescu (scriitor), (1921–1997)
Dan Constantinescu (compozitor), (1931–1993)
Dan Constantinescu (pictor), (1950–)
Dan Constantinescu (politician), (1957–)